Ministerio de Turismo de España puede referirse a los siguientes ministerios españoles:
 Ministerio de Industria, Energía y Turismo (España, 2011-), durante el actual gobierno de Mariano Rajoy.
 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (España, 2004-2011), durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.
 Ministerio de Comercio y Turismo (España, 1993-1996), durante la V Legislatura con Felipe González.
 Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones (España, 1982-1993), durante el resto de legislaturas de Felipe González.
 Ministerio de Comercio y Turismo (España, 1977-1981), durante los gobiernos democráticos de Adolfo Suárez.

Para más información sobre los ministerios de Turismo de la historia de España véase:
 Historia de los ministerios de Turismo de España.